Леонид Николаевич Смирнов:
 Смирнов, Леонид Николаевич (1906—1983) — советский гидрогеолог и геофизик.
 Смирнов, Леонид Николаевич (род. 1945) — советский и российский архитектор.